Chiesa di San Cataldo di Enna
 Chiesa di San Cataldo di Erice.
 Chiesa di San Cataldo di Palermo
 Cattedrale di San Cataldo di Taranto

Pagine correlate
Cataldo (disambigua)
San Cataldo (disambigua)